

Anno 
 891 o 891 a.C.

Codici 
 891 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di JCPM Kimachi Station, nella Prefettura di Miyagi, del Giappone

Matematica 
 891 – numero